Astronomija:
Messier 46, otvoreni skup u Krmi

Oružja:
M46 Patton, američki tenk
130 mm vučni top M1954 (M-46) - sovjetski top